Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 22001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 30 grudnia 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

22001-22100

22101-22200

22201-22300

22301-22400

22401-22500

22501-22600

22601-22700

22701-22800

22801-22900

22901-23000

Przypisy 

Lista planetoid 022001-023000